Ханфорд (англ. Hanford) — многозначный термин.

 Ханфорд — городок в округе Бентон, штат Вашингтон, США. 
 Ханфорд — город в штате Калифорния, США. 
  — американская субмарина времён Второй мировой войны.
 Ханфорд, Чарли (1882—1963) — американский бейсболист.
См. также
 Хансфорд